Deviant — третий студийный альбом шведской горграйнд группы Regurgitate, выпущен в 2003 году лейблом Relapse Records. В Японии альбом был издан 2 мая 2003 года, в остальном мире 29 июля 2003 года.

Об альбоме 
Deviant отличается несколько более тяжёлым (в отличие от первых двух альбомов) звучанием, и более близок по звучанию к дэт-металу, чем первые два альбома.

Список композиций 
 "Drowning In Filth" – 1:14
 "Embrace Obscenity And Kiss The Eruption Of Destruction" – 0:57
 "Seal Your Doom" – 1:09
 "Grotesque Anoplasty" – 0:51
 "Blind Fiends Of Chaos" – 1:54
 "Visions Of Sodomy" – 0:37
 "Severe Necrotic Manifesto" – 1:43
 "Annihilation Meets Depravation" – 1:04
 "Amphigory" – 0:45
 "Screams Of Death Your God Won't Hear" – 1:14
 "Reeking Hellhole" – 0:31
 "Lethean Sleep" – 0:29
 "Waging War On Benevolence" – 1:03
 "Exterminate The Virtuous" – 1:54
 "Alone In Oblivion" – 1:18
 "Deviant Malpratice" – 1:21
 "The Ultimate Enslavement" – 1:06
 "Systematic Demoralization" – 1:24
 "Unfed" – 0:24
 "Manipulation Reigns Supreme" – 1:39
 "Charred Remains (Unseen Terror)" – 1:17
 "Crossed Out Existence" – 1:18
 "Vice And Iniquity" – 1:14
 "Lobotochrist" – 0:36
 "Twisted Rhymes Of Perversion" – 1:51
 "Depopulation Of The Human Race" – 0:47
 "Life Falls Before Our Feet" – 2:13

Участники записи 
 Рикард Йансон - вокал
 Урбан Скутт - гитара
 Глен Сайкс - бас
 Йоске Петтерсон - барабаны

Альбомы 2003 года
Альбомы Regurgitate
Альбомы Relapse Records